Libertà – possibilità di agire senza costrizioni, in base ad una libera scelta dei fini e degli strumenti per realizzarla.

Concetto giuridico 
 Libertà

Diritti fondamentali 
 Libertà civili
 Libertà di manifestazione del pensiero (libertà di espressione)
 Libertà di parola
 Libertà di stampa
 Libertà individuali
 Libertà religiosa (libertà di culto)

Diritto dell'Unione Europea 
 Libertà di stabilimento

Fisica 
 Libertà asintotica – proprietà di alcune teorie di gauge (teorie di scala)

Istituti giuridici 
 Libertà condizionale
 Libertà contrattuale
 Libertà vigilata
 Libertà di panorama

Musica 
 Libertà – brano musicale di Giorgio Gaber del 1973
 Libertà – album di Milva del 1975
 Libertà – album di Rocco Hunt del 2019
 Libertà! – album di Al Bano e Romina Power del 1987

Altro 
 Libertà – quartiere di Bari
 Libertà – quartiere di Palermo
 Libertà – quartiere di Potenza
 Libertà (Liberty) – film del 1929 diretto da Leo McCarey
 Libertà – novella di Giovanni Verga
 Libertà (Freedom) – romanzo di Jonathan Franzen
 Libertà – dipinto di Henri Rousseau
 Libertà – quotidiano di Piacenza
 Agente Libertà – personaggio della DC Comics